Dzierzgowo – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie mławskim, w gminie Dzierzgowo
 Dzierzgowo – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie mławskim
 Dzierzgowo – dawna gromada w powiecie przasnyskim w województwie warszawskim

Zobacz też 
 Dekanat dzierzgowski, Dekanat dzierzgowski